The Future is Medieval — четвертий студійний альбом англійської групи Kaiser Chiefs, який був випущений 3 червня 2011 року.

Композиції 
 Little Shocks - 3:42
 Things Change - 3:45
 Long Way from Celebrating - 3:02
 Starts with Nothing - 5:31
 Out of Focus - 4:09
 Dead or in Serious Trouble - 2:37
 When All Is Quiet - 3:27
 Kinda Girl You Are - 2:36
 Man on Mars - 4:14
 Child of the Jago - 4:41
 Heard It Break - 3:07
 Coming Up for Air - 5:35
 If You Will Have Me - 3:25
 Howlaround - 3:51

Позиція в чартах

Учасники запису 
 Рікі Вілсон — вокал
 Ендрю 'Вайті' Вайт — гітара
 Віджей Містрі — барабани
 Саймон Рікс — бас-гітара
 Нік 'Пінат' Бейнс — клавіші

Джерела 
 The Future is Medieval  allmusic
 The Future is Medieval last.fm

Альбоми Kaiser Chiefs
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми